Тра́гус  (, от  — козёл):

 Трагус — псевдоним Иеронимуса Бока (1498—1554), ботаника.
 Трагус — род растений семейства Злаки.
 Трагус — небольшой хрящевой выступ на внешнем ухе.